Villa Madero ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Villa Madero (Campeche)
 Villa Madero (Guerrero)
 Villa Madero (Michoacán)